L'oratorio di San Sebastiano è un luogo di culto cattolico situato nel comune di Altare, in piazza San Sebastiano, in provincia di Savona. Fino al 2004 fu la sede provvisoria del locale museo del vetro, quest'ultimo collocato attualmente nei locali di villa Rosa.

Storia e descrizione 
L'edificio, costruito intorno al XVI secolo, ricalca lo stile artistico del Rinascimento. Sulla facciata è presente una croce in legno, murata nel 1926, a ricordo dell'impegno dei frati cappuccini nell'anno santo del 1925.

Il campanile, che ora sorge a sinistra, in origine sorgeva a destra, dopo che il violento terremoto nel 1887 ne costrinse la demolizione.

Voci correlate 
 Altare (Italia)
 Diocesi di Acqui
 San Sebastiano

Collegamenti esterni 
 

Sebastiano
Altare
Sebastiano
Sebastiano